Feliks Sobolewski – żołnierz Pułku 6-go Piechoty Liniowej, kawaler Virtuti Militari
 Feliks Sobolewski (1845–1936) – podporucznik weteran powstania styczniowego, 20 stycznia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Feliks Cyrus-Sobolewski (1855–1925) – generał major cesarskiej i królewskiej Armii

Przypisy